{{Taxobox
| name = Fetbladssläktet
| status = 
| image = Sedum kamtschaticum 1.jpg
| image_caption = Kamtjatkafetblad (P. kamtschaticus)
| range_map = 
| range_map_caption = 
| image2 = 
| image2_caption = 
| domain_sv = Eukaryoter
| domain = Eukaryota
| regnum_sv = Växter
| regnum = Plantae
| divisio_sv = Fröväxter
| divisio = Spermatophyta
| subdivisio_sv = Gömfröväxter
| subdivisio = Angiospermae
| classis_sv = Trikolpater
| classis = Eudicotyledonae
| ordo_sv = Stenbräckeordningen
| ordo = Saxifragales
| familia_sv = Fetbladsväxter
| familia = Crassulaceae
| genus_sv = Fetbladssläktet
| genus = Phedimus
| taxon = Phedimus
| taxon_authority = Raf.
| subdivision_ranks = Arter
| subdivision = *Gyllenfetblad (P. aizoon)

Japanskt fetblad (P. ellacombianus)

Smaragdfetblad (P. floriferus)

Sibiriskt fetblad (P. hybridus)

Kamtjatkafetblad (P. kamtschaticus)

Manchuriskt fetblad (P. middendorffianus)

Amurfetblad (P. selskianus)

Kaukasiskt fetblad (P. spurius)

Persiskt fetblad (P. stoloniferus)
| synonyms = *Asterosedum GrulichSpathulata (Borissova) Á. Löve & D. LöveSedum subsect. Spathulata Borissova,Sedum subg. Spathulata (Borissova) H. Ohba
}}

Fetbladssläktet (Phedimus) är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter med cirka 20 arter i Europa och Asien. Flera arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige.

Släktet består av fleråriga örter. Stjäkarna kommer från en kraftig rotstock eller från nedre delen av övervintrande stjälkar. De är vanligen kala. Bladen är strödde eller motsatta, med eller utan skaft och med platt bladskiva. Blommorna kommer i ett toppställt knippe med tre huvudgrenar och utan högblad. De är mer eller mindre skaftlösa, tvåkönade, vanligen femtaliga. Foderbladen är sammanvuxna vid basen och saknar sporrar. Kronbladen är nästan fria och utbredda. Ståndarna är dubbelt så många som kronbladen. Frukten är en samling kapslar.

Fetbladssläktet är närstånde fetknoppssläktet (Sedum'') men har platta bladskrivor. Fetknoppssläktets arter har trinda blad.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Fe Växtindex